Fyrsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Fyrsjön (Kättilstads socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun,  (6,93 ha)
Fyrsjön (Ljungs socken, Östergötland), sjö i Linköpings kommun,  (9,27 ha)
Fyrsjön (Stjärnorps socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun och Linköpings kommun,  (12,4 ha)
Fyrsjön (Västra Eneby socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun,  (6,25 ha)
Fyrsjön (Åtvids socken, Östergötland), sjö i Åtvidabergs kommun,  (13,3 ha)
Fyrsjön, Södermanland, sjö i Katrineholms kommun,  (25,1 ha)
Fyrsjön, Uppland, sjö i Norrtälje kommun,  (16,1 ha)
Fyrsjön, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun,  (13,2 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn